En zoologie, et plus particulièrement en aquariophilie, le nom vernaculaire Gobie désigne en français plusieurs espèces de poissons, cependant les vrais gobies appartiennent à la famille des Gobiidés. Les autres ont reçu cette dénomination à cause de leurs ressemblances avec les vrais gobies (par ex. : Gobie de feu). Les gobies mangent principalement des vers et des petits poissons.

Étymologie  
Gobie ou gobi est la francisation du latin des ichtyologistes gobius (1748), tiré du latin classique gobio, onis:
grec kôbios κωβιος → lat. class. cobius → lat. imp. gobio → lat.ichtyo. gobius (1748) → fr. gobie
En grec, un kôbios est .

Liste d'espèces appelées « gobie » 
Note : liste non exhaustive. Certains noms français ou scientifiques peuvent avoir des synonymes et figurer en double ci-dessous.
 Gobie abeille — Brachygobius xanthozona
 Gobie arlequin — Cryptocentrus caeruleopunctatus
 Gobie arrondi — Neogobius melanostomus
 Gobie bagnard ingénieur — Pholidichthys leucotaenia
 Gobie à bandes — Amblygobius phalaena
 Gobie de Bath — Pomatoschistus bathi
 Gobie à bouche rouge — Gobius cruentatus
 Gobie buhotte — Pomatoschistus minutus
 Gobie des sables — Pomatoschistus minutus
 Gobie caméléon — Pomatoschistus lozanoi
 Gobie de catalina — Lythrypnus dalli
 Gobie cavernicole — Speleogobius trigloides
 Gobie chauve — Buenia jeffreysii
 Gobie corail jaune — Gobiodon okinawae
 Gobie corail citron — Gobiodon citrinus
 Gobie à cou rouge — Rhinogobius duospilus
 Gobie céphalote — Gobius cobitis
 Gobie colonien — Deltentosteus collonianus
 Gobie commun — Pomatoschistus microps
 Gobie cristal — Crystallogobius linearis
 Gobie commensal — Amblyeleotris steinitzi
 Gobie décoré — Istigobius decoratus
 Gobie à deux ocelles — Signigobius biocellatus
 Gobie du désert — Chlamydogobius eremius
  — Gobius auratus et Gobius xanthocephalus
 Gobie dormeur à taches orange — Valenciennea puellaris
 Gobie dragon — Gobioides broussonnetii
 Gobie écailleux — Stenogobius squamosus
 Gobie ensanglanté — Gobius cruentatus
 Gobie de feu — Nemateleotris magnifica
 Gobie à filaments — Stonogobiops nematodes
 Gobie fléchette — Ptereleotris evides
 Gobie fluviatile — Neogobius fluviatilis
 Gobie géant — Gobius cobitis
 Gobie génipore — Gobius geniporus
 Gobie gracieux — Lotilia graciliosa
 Gobie à grandes écailles — Lesueurigobius friesii et Thorogobius macrolepis
 Gobie grimé — Amblyeleotris guttata
 Gobie Griessinger — Discordipinna griessingeri
 Gobie à grosse tête — Gobius cobitis
 Gobie d’Hector — Amblygobius hectori
 Gobie de Hong Kong — Rhinogobius duospilus
  — Gobiodon citrinus, Gobius auratus et Cryptocentrus cinctus
 Gobie à joues poreuses — Gobius geniporus
 Gobie léopard — Thorogobius ephippiatus
 Gobie de Lesueur — Lesueurigobius suerii
 Gobie de Madère — Mauligobius maderensis
 Gobie mandarin — Synchiropus splendidus
 Gobie marbré — Pomatoschistus marmoratus
 Gobie de Marquet — Stenogobius marqueti
 Gobie de mer Rouge — Ctenogobiops maculosus
 Gobie moucheté — Gobius bucchichi
 Gobie nabot — Lebetus scorpioides 
 Gobie nageur — Gobiusculus flavescens
 Gobie nageur à deux points—Gobiusculus flavescens
 Gobie nain des antipathaires—Gobiusculus flavescens
 Gobie nain à œil rouge—Bryaninops natans
 Gobie nain à œil mauve—Bryaninops natans
 Gobie nain à taches blanches—Didogobius schlieweni
 Gobie nain tacheté—Eviota guttata
 Gobie nain voltigeur—Bryaninops natans
 Gobie nettoyeur — Elacatinus genie
 Gobie nez de requin — Elacatinus evelynae
  — Proterorhinus marmoratus, Proterorhinus semilunaris
 Gobie noir — Gobius niger
 Gobie ocellé — Awaous ocellaris
 Gobie paganel — Gobius paganellus
 Gobie pélagique — Sufflogobius bibarbatus
 Gobie pygmée des Philippines — Trimmatom nanus
 Gobie pygmée tacheté — Eviota guttata
 Gobie à quatre bandes — Chromogobius quadrivittatus
 Gobie à quatre taches — Deltentosteus quadrimaculatus
 Gobie à queue tachetée — Stenogobius caudimaculosus
 Gobie raôlet — Lesueurigobius friesii
 Gobie de Randall — Stenogobius randalli
 Gobie rayé — Stenogobius genivittatus et Gobius vittatus
 Gobie de roches
 Gobie rouge à rayures bleues — Lythrypnus dalli
 Gobie sanglant — Gobius cruentatus
 Gobie sauteur — Periophthalmus gracilis
 Gobie à six taches — Valenciennea sexguttata
 Gobie soufre — Cryptocentrus cinctus
 Gobie de Steinitz — Gammogobius steinitzi
 Gobie de Steven — Gobius Gasteveni
 Gobie svelte — Gobius geniporus
 Gobie à taches noires — Neogobius melanostomus
 Gobie à taches blanches indien — Amblygobius albimaculatus
 Gobie à tête jaune — Gobius xanthocephalus
 Gobie à tête plate — Bembrops gobioides
 Gobie tacheté — Pomatoschistus microps
 Gobie transparent — Aphia minuta
 Gobie varié — Pomatoschistus pictus
 Gobie vert clown — Gobiodon atrangulatus
 Gobie aux yeux de crabe — Signigobius biocellatus
 Gobie zèbre — Ptereleotris zebra
 Gobie zébré — Zebrus zebrus

Cichlidés-gobies 
Les cichlidés-gobies sont originaires du lac Tanganyika. Ils sont appelés ainsi en référence à leurs homologues marins qui vivent dans la même couche marine.
 Eretmodus cyanostictus 
 Spathodus erythrodon
 Spathodus marlieri
 Tanganicodus irsacae

Notes et références 

Nom de poisson ambigu